Qajartoriaq bezeichnet:
 Qajartoriaq (See, Allumersat), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qajartoriaq (See, Qeqertarsuatsiaat Kangerluat) (auch Qajartoriarsuaq), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qajartoriaq (See, Ujarassuit Kangerluat), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qajartoriaq (See, Upernavik), See im Distrikt Upernavik, Grönland